Тростяне́ц — ряд топонимов на Украине.

Винницкая область 
 Тростянец — посёлок городского типа в Тростянецком районе.
 Тростянец — село в Тывровском районе.
 Тростянец — село в Ямпольском районе.

Волынская область 
 Тростянец — село в Киверцовском районе.

Закарпатская область 
 Тростянец — село в Раховском районе.

Ивано-Франковская область 
 Тростянец — село в Калушском районе.
 Тростянец — село в Коломыйском районе.

Львовская область 
 Тростянец — село в Золочевском районе.
 Тростянец — село в Стрыйском районе.

Одесская область 
 Тростянец — село в Великомихайловском районе.

Ровненская область 
 Тростянец — село в Дубенском районе.
 Тростянец — село в Костопольском районе.

Сумская область 
 Тростянец — город в Тростянецком районе.
 Тростянец — усадьба в Тростянце.

Тернопольская область 
 Тростянец — село в Бережанском районе.
 Тростянец — село в Зборовском районе.

Хмельницкая область 
 Тростянец — село в Городокском районе.
 Тростянец — село в Славутском районе.

Черкасская область 
 Тростянец — село в Каневском районе.

Черниговская область 
 Тростянец — посёлок в Ичнянском районе.
 Тростянец — село в Сребнянском районе.
 Тростянец — государственный дендрологический парк НАН Украины.

Спорт 
 «Тростянец» — украинский футбольный клуб из одноимённого города в Сумской области.

Реки 
  — приток реки Южный Буг, Винницкая область.
 Тростянец — приток реки Лысогор, Черниговская область.
  — приток реки Русава, Винницкая область.
 Тростянец — приток реки Смотрич, Хмельницкая область.
  — приток реки Ягорлык, Одесская область и Приднестровье.

См. также 
 
 Великий Тростянец — село в Полтавской области.